Arthopyrenia — рід грибів родини Arthopyreniaceae. Назва вперше опублікована 1852 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 25.10.2019 налічує 52 види роду Arthopyrenia:

Примітки

Джерела 
 Massalongo, A.B. 1852. Ricerche sull'autonomia dei licheni crostosi. :1-221 — P.165

Роди грибів
Плеоспоральні